dB — міжнародне позначення децибела (дБ)
 Db — хімічний елемент Дубній
 db — одна з команд операційної системи UNIX.